Ел Макулис има више значења:

 Ел Макулис (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Макулис (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику